Октябрьский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Витебская область 
 Октябрьский сельсовет Витебского района
 Октябрьский сельсовет Чашникского района (упразднён в 2004 году)

Гомельская область 
 Октябрьский сельсовет Буда-Кошелёвского района
 Октябрьский сельсовет Жлобинского района
 Октябрьский сельсовет Октябрьского района

Минская область 
 Октябрьский сельсовет Крупского района
 Октябрьский сельсовет Логойского района
 Октябрьский сельсовет Слуцкого района (упразднён в 2013 году)
 Октябрьский сельсовет Солигорского района

Могилёвская область 
 Октябрьский сельсовет Кличевского района (упразднён в 2013 году)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Октябрьский сельсовет Змеиногорского района
 Октябрьский сельсовет Зонального района
 Октябрьский сельсовет Кулундинского района
 Октябрьский сельсовет Кытмановского района

Амурская область 
 Октябрьский сельсовет Зейского района

Башкортостан 

 Октябрьский сельсовет Благовещенского района
 Октябрьский сельсовет Стерлитамакского района

Волгоградская область 

 Октябрьский сельсовет — Михайловский район, Волгоградская область.
 Октябрьский сельсовет — Ольховский район, Волгоградская область.

Дагестан 

 Октябрьский сельсовет Хасавюртовского района

Калужская область 

 Октябрьский сельсовет Ферзиковского района (с 2010 года только как муниципальное образование)

Красноярский край 

 Октябрьский сельсовет Богучанского района

Курская область 

 Октябрьский сельсовет — Беловского района
 Октябрьский сельсовет — Рыльского района
 Октябрьский сельсовет — Советского района

Новосибирская область 

 Октябрьский сельсовет Карасукского района
 Октябрьский сельсовет Краснозёрского района
 Октябрьский сельсовет Куйбышевского района

Ставропольский край 

 Октябрьский сельсовет Ипатовского района (упразднён в 2017 году)

Тамбовская область 

 Октябрьский сельсовет Рассказовского района (упразднён в 2008 году, объединён с Рождественским сельсоветом)
 Октябрьский сельсовет Сосновского района

Украина 

Переименованы и в 2020 году упразднены.

Донецкая область 

 Октябрьский сельский совет Великоновосёлковского района (переименован в Керменчикский)
 Октябрьский сельский совет Волновахского района (переименован в Сретенский)
 Октябрьский сельский совет Добропольского района (переименован в Шаховский)

Сумская область 

 Октябрьский сельский совет Путивльского района (переименован в Заречненский)

Херсонская область 

 Октябрьский сельский совет Красноградского района (переименован в Ивановский)

Крым (Автономная Республика Крым, Украина) 

Упразднены в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации.

 Октябрьский сельский совет Ленинского района
 Октябрьский сельский совет Первомайского района

См. также